Die Saison 2014 der Volleyball-Europaliga ist die elfte Ausgabe des Wettbewerbs für Männer- und die sechste für Frauenmannschaften. Männer und Frauen spielten vom 6. Juni bis zum 27. Juli. Den Wettbewerb der Männer gewann Montenegro. Bei den Frauen setzte sich die Türkei im Finale gegen den Titelverteidiger Deutschland durch.

Männer

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften ausgetragen. An einem Wochenende spielten die Mannschaften jeweils zweimal an einem Ort, so dass es für jede Mannschaft insgesamt vier Heim- und vier Auswärtsspiele gab. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Halbfinale. Da es keinen Gastgeber für das Final Four gab, wurde das Halbfinale ebenso wie das Finale in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 12. bis 27. Juli ausgetragen.

Frauen

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils mit vier Mannschaften ausgetragen. An einem Wochenende spielten die Mannschaften jeweils zweimal an einem Ort, so dass es für jede Mannschaft insgesamt sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele gab. Da es keinen Gastgeber für ein Final Four gab, erreichten die beiden Gruppensieger direkt das Finale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde.

Vorrunde

Finalrunde 
Das Finale wurde am 16. Juli in Bursa und am 19. Juli in Rüsselsheim ausgetragen.

Weblinks 

 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)
 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2014
Europaliga